Astronaut – album dei Duran Duran del 2004
 Astronaut – album di Salem Al Fakir del 2009
 Astronaut – singolo dei Simple Plan del 2011
 The Astronaut – film fantascientifico del 1972 diretto da Robert Michael Lewis
 Astronaut – gruppo musicale rock britannico
 Ghiacciaio Astronaut – ghiacciaio nella Dipendenza di Ross